(1960-), homme d'affaires syrien ;
 Manaf Tlass (-), homme politique et militaire syrien ;
 Moustapha Tlass (1932-2017), homme politique et militaire syrien.
Patronyme syrien